Ziffzer ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Ziffzer, deutscher Sanierer und Spezialist für Firmenübernahmen und -fusionen
 Youri Ziffzer (* 1986),  deutscher Eishockey-Torwart